Мошенники — множественное число от мошенник (мошенничество — хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием):

Фильмы 
 «Мошенники» () — фильм 1955 года, реж. Федерико Феллини (Италия, Франция).
 Мошенники (Вуди Вудпекер) — короткометражный мультфильм 1955 года.
 «Мошенники» («Толковые ребята») () — фильм 1986 года с Дэнни ДеВито в главной роли, реж. Брайан ДеПальма (США).
 «Мошенники» () — фильм 1993 года с Филом Коллинзом в главной роли, реж. Стефан Эллиотт (Австралия).
 «Мошенники» () — фильм 2000 года с Винсом Воном в главной роли, реж. Грегори Мошер (США).
 «Мошенники» () — фильм 2002 года с Мэттью Перри в главной роли, реж. Реджинальд Хадлин (США, Германия).
 «Мошенники» — телесериал 2005 года с Олесей Судзиловской и Алексем Гуськовым в главных ролях, реж. Виталий Москаленко (Россия).

См. также 
 Отпетые мошенники — название нескольких художественных фильмов различных стран и времен.
 Мошенничество (значения)
 «Мошенники как и мы» — фильм 1987 года с Джанкарло Джаннини в главной роли, реж. Марио Моничелли (Италия, Испания).
 Мелкие мошенники